Les cours d'eau du Cameroun se répartissent en quatre grandes unités hydrographiques :
 les tributaires du fleuve Niger (tributaires indirects du Golfe de Guinée) ;
 les tributaires directs du Golfe de Guinée ou de l'Atlantique (fleuves côtiers) ;
 les tributaires du fleuve Congo (tributaires indirects de l'Atlantique) ;
 les tributaires du bassin du lac Tchad.

Principaux cours d'eau

Tributaires du Golfe de Guinée 

 Bassin du Niger (N.B. Le Niger ne passe pas par le Cameroun.)
Bénoué
Katsina Ala
Menchum
Donga
Faro
Mayo Déo
Mayo Kébbi
Mayo Louti
Cross (Manyu)
Akwayafe
Rio del Rey (Rio del Ray)
Meme
Moungo
Wouri
Makombé
Nkam
Dibamba
Sanaga
Mbam
Ndjim
Noun
Choumi
Wassa
Métché
Nat
Chris
Meteu
Mifi
Mesap
Ngoum
Monkié
Nchi
Meyem
Monoun
Mapé
Tametap
Djin
Nkoffi
Meguem
Mufuh
Sele
Kim
Lom
 Pangar
Djerem
Nyong
So'o
Kéllé
Mefou
Lokoundjé
Ntem (Campo)

Océan Atlantique  

Kienké
Lobé
Ogooué (Gabon)
Ivindo (Gabon)
Aïna (Ayina)
Lélé
Congo (Congo-Brazzaville)
Sangha
Dja (Ngoko)
Boumba
Ngoko
Kadéï
Boumbé II
Doumé

Lac Tchad 
Chari
Logone
Mbéré
Vina

Stations

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .

Articles connexes 
 Géographie du Cameroun

Cameroun
cours d'eau